Mexikó
El Pinar, település Chihuahua államban, Meoqui községben
El Pinar, település Chiapas államban, San Cristóbal de las Casas községben
El Pinar, település Coahuila államban, Arteaga községben
El Pinar, település Querétaro államban, Amealco de Bonfil községben
El Pinar, település Jalisco államban, Mezquitic községben
 Spanyolország
El Pinar, község Anadalúzia autonóm közösségben, Granada tartományban.
El Pinar, település Anadalúzia autonóm közösségben, Málaga tartományban.
 Uruguay
El Pinar, település Canelones megyében

Hasonló névvel
El Pinar de El Hierro, település Spanyolországban, Santa Cruz de Tenerife tartományban.